Die Liste der Naturdenkmale in Ellwangen (Jagst) nennt die verordneten Naturdenkmale (ND) der im baden-württembergischen Ostalbkreis liegenden Stadt Ellwangen. In Ellwangen gibt es insgesamt 54 als Naturdenkmal geschützte Objekte, davon 20 flächenhafte Naturdenkmale (FND) und 34 Einzelgebilde-Naturdenkmale (END).

Stand: 13. November 2016.

Flächenhafte Naturdenkmale (FND)

Einzelgebilde (END)

Weblinks 

 Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
 Übersichtstabelle: FND, END

!Naturdenkmale
Ellwangen (Jagst)